Teror är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Las Palmas och regionen Kanarieöarna, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Madrid. Teror ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ögruppen Kanarieöarna på ön Gran Canaria.

Terrängen runt Teror är huvudsakligen kuperad, men söderut är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Teror. Runt Teror är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Las Palmas de Gran Canaria,  km öster om Teror. I omgivningarna runt Teror  

Klimatförhållandena i området är arida. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är maj, med  mm nederbörd.

Galleri

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 
Orter i Kanarieöarna